Валерий Алексеевич Машнин (3 июля 1958, Вилково, Украинская ССР) — советский футболист, полузащитник. Выступал в высшей лиге СССР за одесский «Черноморец», в высшей лиге Украины за николаевский «Эвис». Всего за николаевскую команду провёл в разных лигах чемпионата СССР и Украины 335 матчей.

Игровая карьера 
Воспитанник ДЮСШ-3 города Одессы. Первый тренер — С. Семёнов. В николаевский «Судостроитель» пришёл в 1979 году по приглашению старшего тренера Юрия Войнова. В форме «корабелов» дебютировал 31 марта того же года, выйдя в стартовом составе против «Звезды» (Кировоград) — 1:0. В дебютном сезоне стал игроком «основы»: провёл 40 игр, забил 4 мяча. В общей сложности выступал в Николаеве десять сезонов — 335 матчей и 60 забитых мячей (без учёта 14 игр сезона 1980 года, по которым отсутствуют сведения о составе). В составе «Судостроителя» становился бронзовым призёром чемпионата УССР в 1985 году и серебряным — в 1990. В этих сезонах Машнин был включён в число «22 лучших футболистов второй лиги». Дважды становился лучшим бомбардиром команды в сезоне (1986 самостоятельно и 1988 совместно с Грозовым и Горячевым).

В период 1981—1983 выступал в высшей лиге чемпионата СССР за «Черноморец». Завершал карьеру в Белгороде-Днестровском.

Статистика игр за «Николаев»

Тренерская карьера 
Работал детским тренером в одесском футбольном клубе «Реал».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Валерий Машнин: Мы играли в другой футбол

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Портовик» Керчь
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье